– ryba akwariowa, odmiana hodowlana molinezji szerokopłetwej (Poecilia latipinna), krzyżówka z molinezją ostroustą (Poecilia sphenops), nazywana Czarną Molly. Jest podobna do pokrewnego gatunku Poecilia velifera, z którym krzyżuje się i daje płodne potomstwo. Oba gatunki zostały sprowadzone do Europy w 1913 r.

Opis 
Smoliście czarna ryba jajożyworodna. Łatwa w rozrodzie, źle jednak znosząca niskie temperatury. Bardzo aktywna, żywiąca się dużą ilością pokarmu roślinnego. Gatunki wyjściowe pochodzą z Ameryki Środkowej, gdzie żyją w wodzie średnio twardej o temperaturze około 26 °C.
Występują one także w słonawych partiach wód, przy ujściu rzek, toteż ich dobremu samopoczuciu sprzyja dodanie do wody soli kuchennej lub morskiej (1 łyżeczka na 10 l wody).
Samce osiągają długość 15 cm, samice 18 cm. Mają zwykle kwadratową płetwę grzbietową, ale w tzw. mutacji „księżycowej” podstawa płetwy jest znacznie krótsza od jej wysokości.
Dymorfizm płciowy: u samców widoczne gonopodium, samice są większe od samców.

Pokarm 
Chętnie poluje na żywe larwy komarów, ochotka, wodzień, mniejsze żywe dafnie, również na narybek. Mrożone serce wołowe, mrożona ochotka i mrożony wodzień. Pokarmy płatkowe roślinne i suszone dafnie. Można również podawać zmrożone i posiekane dżdżownice. Niezbędny dostęp do pokarmu roślinnego (patrz: spirulina, mrożony szpinak), rybka zjada chętnie glony oczyszczając akwarium.

Rozmnażanie 
Narybek bardzo szybko rośnie i nie jest trudny w wychowaniu. Aby inne ryby nie zjadły młodych trzeba samice tuż przed porodem włożyć do kotnika lub do osobnego akwarium. Małe można karmić tak jak ryby dorosłe, ale karmę trzeba odpowiednio rozdrobnić. Można także dawać młodym specjalną karmę dla młodego narybku, dostępną w sklepach zoologicznych. Narybek po urodzeniu ma zaledwie 0,5cm. Gdy młode będą mieć 0,9 cm, można je już wpuścić do zwykłego akwarium.

Warunki w akwarium

Zobacz też 
 Molinezja ostrousta
 Słodkowodne ryby akwariowe

Piękniczkowate hodowane w akwariach

nl:Black molly